Oswego Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oswego Township (Illinois)
 Oswego Township (Kansas)